Næstved Kommune ist eine dänische Kommune auf der Insel Seeland. Sie entstand am 1. Januar 2007 im Zuge der Kommunalreform durch Vereinigung der „alten“ Næstved Kommune mit den bisherigen Kommunen Fladså, Holmegaard und Suså, alle im Storstrøms Amt, sowie Fuglebjerg im Vestsjællands Amt.

Næstved Kommune besitzt eine Gesamtbevölkerung von  Einwohnern (Stand .) und eine Fläche von  km² Sie ist Teil der Region Sjælland. Der Sitz der Verwaltung ist in Næstved.

Kirchspielsgemeinden und Ortschaften in der Kommune 
Auf dem Gemeindegebiet liegen die folgenden Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) und Ortschaften mit über 200 Einwohnern (byer nach Definition der dänischen Statistikbehörde), bei einer eingetragenen Einwohnerzahl von Null hatte der Ort in der Vergangenheit mehr als 200 Einwohner.

Partnerstädte 
Die Naestved Kommune unterhält folgende Städtepartnerschaften:

Befreundete Städte 
 : Gävle
 : Gjøvik
 : Rauma
 : Sopot

Partnerstädte 
 : Chalon-sur-Saône
 : Alytus
 : Narita

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website der Næstved Kommune (dänisch)